Svarga est la résidence des dieux dans la mythologie slave;
 Svarga est le paradis ou les cieux dans la cosmologie de l'hindouisme.